Муреш може да се отнася за:
 Муреш (Марош) - река в Румъния и Унгария
 Муреш - окръг в Румъния
 Търгу Муреш - град в Румъния